Zia peut désigner :
 Zia, une tribu indigène du Nouveau-Mexique (États-Unis) ;
 Zia, un des personnages principaux du feuilleton télévisé d'animation franco-japonais Les Mystérieuses Cités d'or ;
 zia, une langue de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 zia, un mot italien qui signifie tante.

Code 

ZIA est un code qui peut signifier :
 .

Patronyme 

 Muhammad Zia-ul-Haq (1924-1988), un homme politique et militaire pakistanais ;
 Oscar Zia (1996-), un auteur-compositeur-interprète, acteur et mannequin suédois ;
 Shehla Zia (v.1947-2005), une avocate et militante féministe pakistanaise.

Pseudonyme 

 Baek Ji-hye, une chanteuse sud-coréenne.

Homonymie de patronyme